Leslie Howard puede hacer referencia a:
Leslie Howard (1893-1943), actor inglés;
Leslie Howard (1948-), pianista y compositor australiano.